Az 1977-es wimbledoni teniszbajnokság férfi versenyét a svéd Björn Borg nyerte az amerikai Jimmy Connors előtt.

Kiemeltek 

<ol start="1">
  Jimmy Connors (Döntős)
  Björn Borg (Bajnok)
  Guillermo Vilas (Harmadik kör)
  Roscoe Tanner (Első kör)
  Brian Gottfried (Második kör)
  Ilie Nastase (Negyeddöntős)
  Raul Ramirez (Második kör)
  Vitas Gerulaitis (Elődöntős)

  Dick Stockton (Negyedik kör)
  Adriano Panatta (Második kör)
  Stan Smith (Negyedik kör)
  Wojtek Fibak (Negyedik kör)
  Phil Dent (Negyeddöntős)
  Mark Cox (Negyedik kör)
  Robert Lutz (Harmadik kör)
  Harold Solomon (Első kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

További információk 
 Eredmények a tenniscorner.net honlapon

1977 a teniszben